Fertl ist der Familienname folgender Personen:

 Alto Fertl (1931–2014), deutscher Künstler
 Rudolf Fertl (* 1928), österreichischer Politiker (SPÖ)